Osteroratorium steht für:

 Oster-Oratorium (Bach), Oratorium (1725) von Johann Sebastian Bach
 Maranatha, Oratorium (1953) von Heinz Wunderlich, siehe Heinz Wunderlich (Musiker) #Der Komponist
 Auf-er-stehen, Oratorium (2011) von Matthias Drude
 Osteroratorium (Stenov), Oratorium (2018) von Michael Stenov